Смыки — название нескольких населённых пунктов в России:
 Смыки — деревня в Сунском районе Кировской области.
 Смыки — деревня в Куньинском районе Псковской области.
 Смыки — деревня в Невельском районе Псковской области.
 Смыки — деревня в Пушкиногорском районе Псковской области.

См. также 
 Смык